Mišići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Milići
 Mišići – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar